Прентис има више значења:
 Округ Прентис (Мисисипи)
 Прентис (Мисисипи)